Parti démocrate peut désigner plusieurs partis dans le monde :
 Allemagne : Parti des humanistes
 Angola : Parti humaniste de l'Angola
 Brésil : Parti humaniste de solidarité
 Chili : Parti humaniste du Chili
 Roumanie : 
 Parti humaniste roumain
 Parti humaniste social-libéral
 Uruguay : Parti humaniste de l'Uruguay